

Sciences et techniques 
 L'Homme de Denisova est une espèce éteinte du genre Homo, qui a contribué au patrimoine génétique des populations humaines d'Asie.
 La grotte de Denisova est une grotte en Sibérie, où ont été trouvés les premiers restes fossiles de l'Homme de Denisova.

Culture et société 
 Vassili Dmitritch Denissov est un personnage de Guerre et Paix, de Léon Tolstoï.

Patronymie 
Denisov, Denissov (masculin ; ) ou Denisova, Denissova (féminin ; ), également Denissoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités :
 Alexandra Denisova (1922-2018), ballerine canadienne ;
Denis Denissov (1981-), un joueur de hockey sur glace russe ;
 Dmitri Denissov (1970-), un joueur de hockey sur glace russe ;
 Edison Denisov (1929-1996), un compositeur russe ;
 Gennadiy Denisov (1960-), un footballeur ouzbek ;
 Igor Denissov (1984-), un footballeur russe ;
 Kirill Denisov (1988-), un judoka russe ;
 Lyudmyla Denisova (1960-), une femme politique ukrainienne ;
 Uliana Denisova (1983-), une biathlète russe ;
 Vassili Ilitch Denissov (1863-?), un homme politique russe, membre du Conseil d'État de l'Empire russe ;
 Vassily Denissov (1862-1922), un peintre symboliste russe ;
 Vitali Denissov (1976-), un fondeur russe ;
 Vitaliy Denisov (1987-), un footballeur ouzbek ;
 Vladimir Denissov (1984-), un joueur professionnel de hockey sur glace biélorusse ;
 Vladimir Denissov, un escrimeur.

Homonymie de patronyme